Pierre Granier (1655-1715) est un sculpteur français de l'école baroque française.
 Pierre Granier (1911-1989) est un footballeur français champion de France en 1937.
 Pierre Granier-Deferre (1927-2007) est un réalisateur français.